Бутенандт () — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Бутенандт, Адольф (1903—1995) — немецкий биохимик.
  (1906–1995) — жена и помощница Адольфа Бутенандта.